EWG est un code qui peut signifier :
 Eurowings, en Allemagne, selon le code OACI des compagnies aériennes.

EWG est un sigle qui peut désigner :
 , un réseau international de scientifiques et de parlementaires mènant des recherches et publiant des études sur les développements énergétiques mondiaux.
 Electron Withdrawing Group, un groupe chimique attracteur d'électrons.

Code IATA des aéroports